Лазаревац () — город в Сербии в общине Лазаревац, Округ Белград. Согласно переписи 2011 года, население составляло 26 006 человек.

Город расположен в 55 километрах к югу от Белграда. Также в городе протекает река Лукавица.

Литература 
 „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.
 „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
 „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.

Ссылки 
 Званична презентација
 Храм Светог Димитрија са спомен костурницом у Лазаревцу
 Историјат Храма светог Димитрија

Населённые пункты Сербии